Montceaux ist Name oder Namensbestandteil folgender Gemeinden in Frankreich:
  Montceaux im Département Ain
 Montceaux-lès-Meaux im Département Seine-et-Marne mit dem Schloss Montceaux
 Montceaux-lès-Provins im Département Seine-et-Marne
 Montceaux-lès-Vaudes im Département Aube
 Montceaux-l’Étoile im Département Saône-et-Loire
 Montceaux-Ragny im Département Saône-et-Loire
 La Brosse-Montceaux im Département Seine-et-Marne
 Le Coudray-Montceaux im Département Essonne

Montceaux ist der Name folgender Personen:
 Monceaux (Adelsgeschlecht)

Siehe auch: 
Monceau 
Monceaux 
Montceau